wielmoża – dawniej: członek wyższej warstwy społecznej
 Wielmoża – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Sułoszowa
 Wielmoża (gromada)